Chayo puede referirse a:

 Nazario Moreno González, apodado «El Chayo» (1970-2014), narcotraficante mexicano;
 Rosario Mohedano, más conocida como «Chayo Mohedano» (1979-), cantante y personalidad mediática española.
 Chayo o aro para la pesca, se refiere a uno de los instrumentos usualmente utilizados en la pesca artesanal en regiones costeras del Pacífico colombiano. Este arte de pesca consta de un aro metálico que le confiere soporte y rigidez y una maya de hilo de pesca o nylon, que queda formando una bolsa o bolsillo en el aro, donde se amarra la carnada. El chayo está unido por unos hilos tensores a una cuerda con una boya o flotador. Cuando se dejan con la carnada, los organismos como algunos crustáceos se sienten atraídos hacia el chayo.